Інвертор — перетворювач постійного струму в змінний однофазний або багатофазний струм;
 Інвертор (логічний вентиль) — логічний вентиль, який виконує операцію НЕ (NOT).

Див. також 
 Обернення